Humoresque steht für:

 Humoreske, Bezeichnung für eine humoristische Erzählung oder ein komisches Instrumentalstück
 Humoresque (1920), Spielfilm von Frank Borzage
 Humoreske (Film), Spielfilm von Jean Negulesco
 Humoresque (1894),  vollendeter Klavierzyklus von Antonín Dvořák